Klein St. Veit ist der Name folgender Orte:

 Klein St. Veit (Gemeinde Feldkirchen in Kärnten), eine Ortschaft in Kärnten
 Klein St. Veit (Gemeinde Völkermarkt), eine Ortschaft in Kärnten